Luis Brines García (ou Lluís Brines i Garcia en catalan ; Barcelone, 1971) est un investigateur catalan, originaire de Simat de la Valldigna (la Safor). C'est le village de sa famille paternelle. Fils du musicien Lluís Brines Selfa, il vit au Pays Valencien depuis 1989. Il est l'un des spécialistes sur Francesc Eiximenis, sur lequel il fit sa thèse de doctorat. Il fut le créateur et administrateur jusqu'à 2011 de la page web antiblavers. Il est aussi tertiaire franciscain.

Recherche 
La principal ligne de recherche de Lluís Brines i Garcia a été la figure et la pensée de Francesc Eiximenis.

La recherche de Luis Brines sur Francesc Eiximenis comença avec sa thèse de doctorat, après d'obtenir sa maîtrise en Droit à l'Université de Valence. Il dépensa 4 années (1998-2002) pour l'élaboration de cette thèse de doctorat. Le titre de cette thèse était La filosofia política i jurídica de Francesc Eiximenis (La philosophie juridique et politique de Francesc Eiximenis), et cela analyse l'œuvre et la pensée de Francesc Eiximenis avec un point de vue social, politique, économique et seulement en certains aspects, malgré le titre, juridique, avec spéciale attention à la pensée théologique franciscaine et sa présence dans l'œuvre eiximenienne, et quelques notes sur les sujets eschatologiques et prophétiques. Cette thèse de doctorat fut éditée, avec quelques élargissements, en 2004, maintenant avec le titre de La Filosofia Social i Política de Francesc Eiximenis (La Philosophie Sociale et Politique de Francesc Eiximenis).
Ce livre fut réédité à la revue Estudios Franciscanos (Études Franciscains) entre 2006 et 2007 (avec l'élargissement d'une petite biographie de Francesc Eiximenis).

Ultérieurement  Brines fit en 2009, grâce à une bourse de l'Académie valencienne de la langue une Biografia documentada de Francesc Eiximenis (Biographie documentée de Francesc Eiximenis). Cette œuvre fut finalement publiée en 2018

En 2009 il collabora aussi avec le philologue Josep Palomero en une édition avec langage modernisé de l'œuvre classique de Francesc Eiximenis Regiment de la cosa pública (le gouvernement de la république) par la maison d'édition Bromera.

Ces derniers temps ses recherches ont approfondi en l'aspect théologique de la pensée eiximenienne, et le fruit de cela est le travail Tendències de pensament franciscà en Francesc Eiximenis (Tendances de la pensée franciscaine chez Francesc Eiximenis), publié aux EF en 2014.

On doit souligner aussi en 2015 une petite contribution à une publication d'hommage collectif à l'investigateur eiximenien suisse-canadien Curt Wittlin, qui a pour titre "Eiximenis i la ciència" (Eiximenis et la science).

Une de ses dernières lignes de recherche a été sur la pensée de Ramon Llull, en spécial en son aspect théologique dans la pensée franciscaine. En coïncidant que 2016 est l'année du  de la mort de ce penseur il a fini l'article Tendències franciscanes en Ramon Llull (Tendances franciscaines chez Ramon Llull), qui a été publié aussi aux EF en un numéro monographique sur cet écrivain majorquin.

En 2019 il écrivi une notice nécrologique sur les professeures Curt Wittlin, qui décéda le 23 septembre de cette année-là, et David Viera, qui décéda le 11 septembre 2015. Tous deux avaient joué un rôle très important dans la recherche sur Francesc Eiximenis. La notice nécrologique fut finalement publiée en 2020 en espagnol.  Une version en catalan fut aussi publiée. Des versions en catalan et en anglais apparurent aussi cette année-là dans le site web de la Société catalane d'Amérique du Nord. Un courte version en allemand est apparue aussi en 2020.

Depuis 2017 il collabore avec le Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), qui est une encyclopédie digitale en langue allemande sur des personnes chrétiennes reliées avec l'histoire de l'Église, philosophie et littérature. Dans cette encyclopédie, avec la biographie de la personne, il y a une sélection de bibliographie et littérature secundaire sur cette pesonne. Les personnes sélectionnées proviennent des domaines de la théologie, l'histoire, la littérature, la musique, la peinture, la pédagogie et la philosophie chrétienne. Des articles en anglais sont aussi publiées dans cette encyclopédie, mais seulement dans l'édition en ligne.

Projet antiblavers 
Lluís Brines fut l'idéologue et créateur de la page web antiblavers, qui a pour but combattre scientifiquement le blavérisme. De la part informatique d'autres collaborateurs ont été chargés.

C'était à la fin de 2004 quand un groupe de gens de tout le Pays Valencien voyait avec préoccupation la grande abondance de pages web blavéristes. La plupart d'elles étaient très agressives et offraient une information très biaisée, comme www.elpalleter.com, www.valenciafreedom.com ou www.llenguavalencianasi.com. Alors ils se sont proposé de faire un instrument sérieux et scientifique pour lutter contre le blavérisme. De cette façon en mai 2005 www.antiblavers.info est né. Au commencement la page web était seulement informative, avec une partie de travail de recherche proprement dit et une galerie avec des images. Dans son premier an la page web avait atteint déjà 35000 visites. Un peu de temps après, en août 2006, un forum était ajouté.

Un événement important dans les premières années fut la recollection d'évidences anciennes et modernes de la Senyera (ancien drapeau des rois de la Couronne d'Aragon) avec quatre barres au Pays Valencien. De cette façon en  ils avaient déjà 2100 évidences. Dans la recherche qui mena au dossier sur l'historicité du drapeau avec quatre barres au territoire valencien, les créateurs de cette page web eurent les conseils personnalisés du prestigieux héraldiste valencien Pere Maria Orts i Bosch.

À la fin de 2010 les créateurs de la page web subirent une campagne d'attaques immodérées par les blavéristes, qui étaient très incommodes par le travail de les démasquer et de lutte contre eux que cette page web faisait. Peut-être une chose que les pourrait avoir fâchés fut le succès de la campagne de cette page web antiblavers, en collaboration avec la page web antifeixistes pour empêcher que le GAV allât à la foire Expojove en Noël 2010. Il faut considérer que, selon ils-même avouèrent, Expojove était le principal moyen pour capter des nouveaux adeptes que le GAV utilisait.

À la suite de ces attaques immodérés, en 2011 Lluís Brines i Garcia laissa l'administration du projet antiblavers à d'autres gens, et encore qu'il collabore de temps en temps, il ne s'occupa pas déjà de l'administration. En plus, le projet se divisa en deux pages webs:

 www.antiblavers.org . La page web principale, qui contient la plupart de l'information principale et un forum de débat.
 www.antiblavers.info . C'ètait la première dénomination de la page web, avant de la bifurcation du projet. Aujourd'hui c'est un blog, avec un contenu varié et dynamique.

Menaces et attaques des blavéristes 

Le premier attaque blavériste important contre Lluís Brines eut lieu en , quand en son vieux domicile de la cité de Valence des graffitis avec son prénom, nom et les mots « pédéraste » et « pédophile » ont apparu. Ces insultes contre Luis Brines étaient aussi dits dans la page web www.valenciafreedom.com, liée au GAV. Les graffitis étaient faits présumément par le co-président des JJGAV (Jeunes du GAV) ce temps-là Aitor Alan Marquina Bañuls.

Un peu après, en , des graffitis en Simat de la Valldigna (la Safor), village de sa famille paternelle, ont apparu. Il y avait aussi son prénom, nom et les mots "pédéraste" et "pédophile". Témoins du village ont identifié l'activiste du GAV de Gandia Francisco Albiñana Barber comme l'auteur de ces graffitis.

Finalement, en  une graffiti à l'adresse de notifications judiciales qu'alors Lluís Brines utilisait à Valence est apparu. En ce cas, il y avait son prénom, nom et un cible. Le graffiti était signé avec l'anagramme 71. C'est l'anagramme que le GAV utilise: 7 est l'ubication de la lettre G dans l'alphabet, et 1 l'ubication de la lettre A.

Les trois graffitis furent denoncés par Lluís Brines, mais comme d'habitude à l'Espagne, on ne fait aucune recherche des graffitis et ces sujets furent classés.

De la même manière, dans la page web blavériste et d'extrême droite www.valenciafreedom.com il y a un fil permanent, presumément ouvert par le déjà mentionné Paco Albiñana Barber (qu'utilise le pseudonymes de paco1983 et de nandivirus en cette page web), où on dit toute sorte d'insultes et de difamations contre Lluís Brines.

Francisco Albiñana Barber fut finalement condamné en 2018 à payer une amende de 600 €, et à partir de ce moment il cessa d'attaquer Lluís Brines et même d'écrire dans la page web blavériste et d'extrême droite www.valenciafreedom.com.

Publications 
 La filosofia social i política de Francesc Eiximenis (La Philosophie Sociale et Politique de Francesc Eiximenis). Sevilla. Ed. Novaedició. 2004. 653 pp.  
Réédité à la revue Estudios Franciscanos (Études Franciscains) avec une petite biographie de Francesc Eiximenis en quatre parties:
 partie: EF Vol. 107 . Janvier-. 41-232.
 partie: EF Vol. 107 . Septembre-. 303-495.
 partie: EF Vol. 108 . Janvier-. 41-134.
 partie: EF Vol. 108 . Septembre-. 279-420.
 "Orígens medievals del federalisme. Unitat religiosa i diversitat política en el Primer del Crestià de Francesc Eiximenis" (Origines médiévaux du fédéralisme. Unité religieuse et diversité politique au Primer del Crestià de Francesc Eiximenis). Dans DD.AA. Vida amunt i nacions amunt. València. Universitat de València. 2008. Pp. 33-51.  
 Eiximenis, Francesc. Regiment de la cosa pública (Le Gouvernement de la République). Alzira. Editorial Bromera. 2009. 250 pp. Adaptation linguistique au valencien moderne de Josep Palomero. Introduction et notes de Lluís Brines.  
 "Francesc Eiximenis (OFM, † 1409). Su vida, su obra en catalán" (Francesc Eiximenis (OFM, † 1409). Sa vie, son œuvre en catalan). Dans Estudios de latín medieval hispánico (Études de latin médiéval hispanique) (Actes du V Congrès de Latin Médiéval Hispanique. Barcelone, 7-). Firenze. Sismel - Edizioni del Galluzzo. 2011. 317-326.  
 "Tendències de pensament franciscà en Francesc Eiximenis" (Tendances de la pensée franciscaine chez Francesc Eiximenis). EF. V. 115 . Janvier-. 1-33. 
 "Eiximenis i la ciència" (Eiximenis et la science). Dans Studia Mediaevalia Curt Wittlin dicata / Mediaeval Studies in Honour Curt Wittlin / Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin. Alacant. IIFV. 2015. 67-79.   
 "Tendències franciscanes en Ramon Llull" (Tendances franciscaines chez Ramon Llull). EF. V. 117 . Septembre-. 437-468. 
 Article sur Francesc Eiximenis au BBKL. Une première version de cet article apparut en ligne en 2017. Cette version fut aussi publiée cette année-là dans le Volume 38 (colonnes 390-395). Une version améliorée fut publiée en ligne en 2020. Cette nouvelle version fut publiée dans le Volume 42 en 2021 (colonnes 322-335). 
 Biografia documentada de Francesc Eiximenis (Biographie documentée de Francesc Eiximenis). Valencia. T-Ink Factoría de Color. 2018. 516.   
 "David Viera († 2015) y Curt Wittlin († 2019). In memoriam". REHIPIP, 14. Décembre 2019-Février 2020. 123-142. 
 "Homenatge a David Viera ( † 2015) i Curt Wittlin ( † 2019)". BSCC, XCV. V. I. Janvier-Décembre 2019. 145-166. 
 "David Viera († 2015) i Curt Wittlin († 2019). In memoriam". Site web de la NACS. 
 "David Viera († 2015) and Curt Wittlin († 2019). In memoriam". Site web de la NACS. 
 "David Viera († 2015) y Curt Wittlin († 2019). In memoriam" EF Vol. 121 nº 468. Janvier-Août 2020. 167-197. 
 Article sur Arnaud de Villeneuve au BBKL. Il apparut en ligne en 2020. Il fut publié dans le Volume 42 en 2021 (colonnes 42-52). 
 Article sur Richard Kilvington au BBKL. Il fut publié en ligne en 2020. Il fut publié dans le Volume 42 en 2021 (colonnes 797-802). 
 Article sur Antoni Canals au BBKL. Il fut publié en ligne en 2020. Il fut publié dans le Volume 42 en 2021 (colonnes 235-241). 
 Article sur Thomas d'Irlande au BBKL. Il fut publié en ligne en 2020. Il fut publié dans le Volume 42 en 2021 (colonnes 1442-1444). 
 "Curt Wittlin († 2019) in memoriam". ZfK, 33. 2020. 361-367. 
 Article sur Richard de Bury au BBKL. Il fut publié en ligne en 2021. Il fut publié dans le Volume 43 en 2021 (colonnes 1337-1345). 
 Article sur Isabel de Villena au BBKL. Il fut publié en ligne en 2021. Il fut publié dans le Volume 43 en 2021 (colonnes 849-864). 
 Article sur Guillaume Peyraut au BBKL. Il fut publié en ligne en 2021. Il fut publié dans le Volume 43 en 2021 (colonnes 1120-1126). 
 Article sur Albertano da Brescia au BBKL. Il fut publié en ligne en 2021. Il fut publié dans le Volume 44 en 2022 (colonnes 56-66). 
 Article sur Richard Swineshead au BBKL. Il fut publié en ligne en 2022. Il fut publié dans le Volume 44 en 2022 (colonnes 1307-1314). 
 Article sur John Dumbleton au BBKL. Il fut publié en ligne en 2022. Il fut publié dans le Volume 44 en 2022 (colonnes 351-354). 
 Article sur Joan Roís de Corella au BBKL. Il fut publié en ligne en 2022. Il est prévu d'être publié dans le Volume 45 en 2023 (colonnes 1231-1254). 
 Article en anglais sur Francesc Eiximenis au BBKL. Il fut publié seulement en ligne en 2022. 
 Article sur Pseudo-Bonaventure au BBKL. Il fut publié en ligne en 2023. Il est prévu d'être publié dans le Volume 46 en 2023. 
 Article sur Ubertin de Casale au BBKL. Il fut publié en ligne en 2023. Il est prévu d'être publié dans le Volume 46 en 2023. 
 Article sur Henri Totting d'Oyta au BBKL. Il fut publié en ligne en 2023. Il est prévu d'être publié dans le Volume 46 en 2023. 
 Article en anglais sur Arnaud de Villeneuve. Il fut publié seulement en ligne en 2023.

Références 

Naissance en 1971
Naissance à Barcelone
Étudiant de l'université de Valence
Valencianisme
Tertiaire franciscain
Francesc Eiximenis